

Lokalizacje

Niemcy 
 Klingenberg – dzielnica Heilbronnu
 Klingenberg – gmina w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
 Klingenberg – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
 Klingenberg am Main – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Miltenberg

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Łozy
 Ostre Bardo

Osoby 
 Henrik Klingenberg – fiński klawiszowiec

Inne 
 Klingenberg – ród

Zobacz też 
 Klingberg
 Klinkenberg